Ben 10 la sfida (Ben 10 el desafío) è un gioco a premi televisivo per bambini e ragazzi appassionati di Ben 10 che in Italia andò in onda tutti i lunedì alle 20 all'interno del Super Duper Hero e in replica tutti i sabati e le domeniche negli orari diurni, pomeridiani e serali su Boing con la conduzione dell'attrice Michelle Carpente. È lo spin-off di Ben 10 Ultimate Challenge.

Composizione
Due squadre di tre concorrenti composte da genitori (padri e madri) e figli (bambini e bambine) si affrontano per il possesso degli alieni presenti nell'Omnitrix del piccolo Ben Tennyson nell'attesa delle risposte alle domande della serie animata che risultano esatte oppure sbagliate. Vince chi supera le Omnichallenges per aiutare i mostri e sconfiggere vari cattivi di turno della serie, accede all'Omniduello per sconfiggere un cattivo di turno della serie cercando alcuni percorsi misteriosi esatti e alla fase finale dell'Omnisfera dove il terzetto campione, dopo aver puntato cinque alieni presenti nell'Omni-slot machine, sconfiggerà Vilgax, salverà i cinque alieni già intrappolati e vincerà i premi come l'Omnitrofeo, la linea di giocattoli, il televisore e la console con il videogioco.

Giochi
 Omniquiz - Primo round da un punto in cui consiste nel tentativo di collezionare i dieci dell'Omnitrix di Ben Tennyson e rispondere alle domande con tre risposte a scelta multipla per sapere tutto sulla serie animata. Se le risposte sono tutte esatte può procedere con la collezione di alieni, altrimenti se sono sbagliate l'adulto, ad ogni risposta sbagliata scelta dal bambino o dalla bambina, sale su dopo che la conduttrice aveva girato la leva fino ad una fetta rossa presente in un Omni-macchinario.
 Omnichallenge - Secondo round da due punti in cui consiste nell'aiutare un mostro e abbattere un cattivo di turno della serie. Vince chi raccoglie punti ad ogni squadra a chi sconfigge questi ultimi.
 Omniduello - Terzo ed ultimo round da tre punti in cui due giocatori di due squadre come ad esempio due bambini nei panni di alcuni alieni dell'Omnitrix di Ben si sfidano ad una gara di percorsi misteriosi per sconfiggere lo Stregone. Ad ogni squadra che vince farà ritorno in studio e passerà alla sfida finale e chi perde porterà a casa alcuni premi di consolazione come la linea giocattoli.
 Golden Omnitrix - In caso di pareggio, le due squadre ascoltano la conduttrice che legge la frase presente in una pergamena del Golden Omnitrix ed ogni squadra può decidere se tenere mentre la conduttrice va avanti con la lettura e, a causa di una penalità, viene tolto un punto alla squadra se non riesce a superare lo spareggio e non passa alla sfida finale portando a casa i premi o lasciare se ogni squadra procederà con l'ascolto della lettura presente nella pergamena, vince e viene aggiunto un punto alla squadra che accede alla sfida finale.
 Omnisfera - Sfida finale in cui la squadra campione dovrà sollevare la leva dell'Omni-slot machine e cercare di salvare i cinque alieni intrappolati nella sfera di Vilgax. Se la squadra campione ce la farà a trovare tutti e cinque gli alieni e sconfiggere Vilgax, vince i premi e l'Omni-trofeo.

Programmi televisivi per bambini